Spot
Spot (produtor)
Spot (satélites)

Desambiguação